In de vroegste zin  was een hof een met bijvoorbeeld grachten, houtwallen of hekken omheinde plek, waar bloemen, kruiden, struiken of bomen konden groeien. In de Betuwe wordt een erf nog wel een hof genoemd. Een landgoed (bijvoorbeeld een borg) bestond vaak uit meerdere hoven. Hof groeide later uit tot een veel breder begrip, waaronder de hieronder weergegeven vormen. Ook is Hof een veelvoorkomende plaatsnaam en de achternaam van enkele personen.

Omheinde plaatsen 
In deze betekenis is hof meestal mannelijk (de hof).
 Hofstelsel, het beheer van landerijen, domeinen en onderhorige boerderijen. Ook villa, curtis of vroonhof, het bezit van een heer.
 Hofstede, een aanzienlijke woonplaats:
 Boerderij (al dan niet horig) met landerijen
 Kasteel
 Buitenplaats
 Hofje, kleine woningen rond een binnenplaats met een toegangspoort
 Begijnhof, een hofje voor religieuze vrouwen
 Lusthof, een besloten tuin, ook wel een groentetuin
 Doolhof, een afgesloten stelsel van paden (meest mannelijk, maar onzijdig wordt veel gehoord)
 Kerkhof, begraafplaats bij een kerk (altijd onzijdig)
 Hof van Eden, het aardse paradijs volgens de Bijbel

Vorstelijke entourages 
In deze betekenis is hof altijd onzijdig (het hof).
 Residentie, de woonplaats van een vorst
 Hofhouding, het geheel van personen rondom een aanzienlijk machthebber, onder meer:
 Belgisch hof 
 Nederlands hof 
 Brits hof
 Pauselijk hof 
 Franse hof 
 Japans hof
 Hofraad, de adviesraad van een vorst
 Cortes (Spaanse Hofraad)
 "iemand het hof maken", waarvan afgeleid de Hoofse liefde

Rechtsprekende instellingen 
In deze betekenis is hof altijd onzijdig (het hof).
 Een hogere rechtbank:
 Gerechtshof (Nederland)
 Bijzonder Gerechtshof
 Hof van assisen (België)
 Hof van beroep (België)
 Arbeidshof (België)
 Hof van Cassatie (diverse landen)
 Hof van Cassatie (België)
De gezamenlijke raadsheren in zo'n rechtbank
Internationaal hof, een internationaal tribunaal of hof:
 Benelux-Gerechtshof
 Internationaal Gerechtshof
 Internationaal Strafhof
 Een historische rechtsprekende instelling:
 Hof van Holland

Geografische benamingen

Duitsland 
Hof (Beieren), een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Beieren
Landkreis Hof, een district in de Duitse deelstaat Beieren
Hof (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

IJsland 
Hof (IJsland), een dorp bij de Vatnajökull-gletsjer

Nederland 
Hof (Bergeijk), een plaats in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Hof van Twente, een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel
De Hof, een plein in de binnenstad van Amersfoort

Noorwegen 
Hof (Vestfold), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Vestfold
Hof (Vestfold og Telemark), een plaats in de bovenstaande gemeente, nu deel van de gemeente Holmestrand

Oostenrijk 
Hof (Salzburg), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land
Hof am Leithaberge, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Gebouwen 
 Hof (Dordrecht), klooster en plein in Dordrecht
 Hof (Frans Hals Museum), museumgebouw in Haarlem
 Hof van Hillegom, een gebouw aan de Hoofdstraat in Hillegom

Personen 
 Rob Hof, Nederlands documentairemaker
 Wim Hof, Nederlands beoefenaar van extreme sporten

Zie ook 
 Hov (doorverwijspagina)
 Hove (doorverwijspagina)
 Hoff, een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Höf, een deel van de Oostenrijkse gemeente Taxenbach
 Höf, een deel van de Oostenrijkse gemeente Sankt Michael im Lungau